Das Duell ist der Titel von
 Das Duell (Casanova), Novelle von Giacomo Casanova
 Das Duell (Conrad), Roman von Joseph Conrad
 Das Duell (Tschechow), Erzählung von Anton Tschechow
 Das Duell, Erzählung von Anna Seghers (1965)
 Das Duell (Kuprin), Roman von Alexander Iwanowitsch Kuprin
 Das Duell, alternativer Titel der Dokumentationsserie Duell der Tiere
 Das Duell (1943), sowjetischer Biografie-Film von Adolf Gendelstein
 Das Duell (1957), sowjetisches Filmdrama von Wladimir Petrow
 Das Duell (1961), sowjetisches Filmdrama von Tatjana Beresanzewa und Lew Rudnik
 Das Duell (1962), dänisches Filmdrama von Knud Leif Thomsen
 Das Duell (1964), deutsche Verfilmung der Tschechow-Erzählung von Hans Schweikart
 Das Duell (1981), rumänischer Kriminalfilm von Sergiu Nicolaescu
 Das Duell (1998), französischer Dokumentarfilm von Jean Baronnet
 Das Duell (2004), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Martin Smith und Nick Lehmann
 Das Duell (2008), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Michael Kirk
 Das Duell (2016), US-amerikanischer Spielfilm von Kieran Darcy-Smith

Siehe auch:
 Duell (Begriffsklärung)
 Ein Duell (Maupassant), Novelle von Guy de Maupassant
 Deutschland gegen … – Das Duell
 Polizeiruf 110: Das Duell